Drie Zusters (landbouwtechniek), precolumbiaanse landbouwtechniek
Drie zusters (Tsjechov), toneelstuk van Anton Tsjechov

Zie ook
Three Sisters (doorverwijspagina)
De Drie Zustersteden, wielerwedstrijd